Deibler ist der Familienname folgender Personen:

 Anatole Deibler (1863–1939), französischer Scharfrichter
 Louis Deibler (1823–1904), französischer Scharfrichter
 Markus Deibler (* 1990), deutscher Schwimmsportler
 Steffen Deibler (* 1987), deutscher Schwimmsportler

Deibler steht für:
 Deibler Mundart, Dialekt im Moselfränkischen
 Deibler (Pennsylvania), Weiler im Northumberland County Pennsylvanias, Vereinigte Staaten
 Russell-Deibler, ehemalige US-amerikanische Automarke

Siehe auch:
 Teibler